Поза Онда има више значења:

 Поза Онда (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Поза Онда (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Поза Онда (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Поза Онда (Акула), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Поза Онда (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику